Juillac kan syfta på:
 Juillac, Corrèze
 Juillac, Gers
 Juillac, Gironde
 Juillac-le-Coq